Ignatius Press — католическое издательство, базирующееся в Сан-Франциско, Калифорния, США. Оно было основано в 1978 году отцом Джозефом Фессио, священником-иезуитом и бывшим учеником Папы Бенедикта XVI. Ignatius Press также выпускает «», «», «Ignatius Insight» и блог «Ignatius Insight Scoop». Издательство названо в честь Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов.

В интервью 1998 года Фессио сказал, что цель Ignatius Press «поддерживать учения Церкви».

История 
Отец Джозеф Фессио основал Институт Святого Игнатия в , который предлагает четырёхлетнюю программу «Великие книги». Guadalupe Associates, Inc. была основана в 1977 году как некоммерческая материнская компания запланированного Ignatius Press. Ignatius Press было основано в следующем году. В интервью, опубликованном , Фессио заявил, что одной из основных целей Ignatius Press было напечатать английские переводы современных европейских богословов.

Первой книгой, опубликованной Ignatius Press, был перевод книги  «Женщина в церкви» в 1979 году. За ней в том же году последовал перевод книги Ханса Урса фон Бальтазара «Сердце мира». Фессио покинул Ignatius Press в 1987 году.

В октябре 2014 года, в преддверии , Ignatius Press разослала более 100 экземпляров книги, опровергающей предложения разрешить разведённым и повторно вступившим в гражданский брак католикам причащаться. Позже Фессио сказал, что книги так и не дошли до епископов, предполагая, что они были украдены из почтовых ящиков. Представитель Ватикана отверг обвинения.

У Ignatius Press есть полный список публикаций с рядом новых предложений каждую весну и осень. Среди выпущенных им репринтов — работы Г. К. Честертона и Хилэр Беллок. Помимо публикации произведений Папы Иоанна Павла II, Ignatius Press опубликовала новые работы кардинала Джозефа Ратцингера (впоследствии Папы Бенедикта XVI), Питера Крайфта, Скотта Хана, ,  и . Издательство также публикует различные учебные и религиозные издания , используя пересмотренную стандартную версию, второе католическое издание, перевод Библии, исправленный в соответствии с  и отмеченный своей формальной эквивалентностью.

В 2014 году Ignatius Press заключила дистрибьюторское соглашение с  (CTS), чтобы «доставить знаменитые книжные стенды CTS в Северную Америку». Кроме того, издательство вступило в сотрудничество с Институтом духовной музыки и богослужения Папы Бенедикта XVI (Архиепархия Сан-Франциско) и  для публикации ежегодного конгрегационного миссала, который полностью соответствует директивам Sacrosanctum Concilium.

Ignatius Press выпускает периодические издания «Catholic World Report» и «». Оно также поддерживает сайт Ignatius Insight и блог Ignatius Insight Scoop.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Австралийский дистрибьютор, добавленный в 2000 году, характеризует Ignatius Press в рекламном релизе.

Издательства, основанные в 1978 году
Издательства США